Amerikai Egyesült Államok
 Hartwell (Arkansas)
 Hartwell (Kalifornia)
 Hartwell (Cincinnati), Ohio
 Hartwell (Georgia)
 Hartwell (Indiana)
 Hartwell (Missouri)